Kiszkurno ist der Familienname folgender Personen:

Józef Kiszkurno (1895–1981),  polnischer Sportschütze 
Zygmunt Kiszkurno (1921–2012), polnischer Sportschütze